K-8 nebo K8 může znamenat:
 K-8 (dálnice) – dálnice v Kansasu v USA
 K-8 (ponorka) – sovětská jaderná ponorka
 Kaliningrad K-8 – sovětská řízená střela vzduch-vzduch (v kódu NATO AA-3 Anab)
 Hongdu K-8 Karakorum – čínsko-pákistánský cvičný a lehký bojový letoun
 AMD K8 – 64bitové jádro používané v CPU firmy AMD